Myzostoma nigromaculatum är en ringmaskart som beskrevs av Eeckhaut, Grygier och Deheyn 1998. Myzostoma nigromaculatum ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
nigromaculatum